Анастасия Александровна Ширинская-Манштейн (, имение Насветевич в бывшем селе Рубежное, Российская империя (ныне — город Лисичанск, Луганская область, Украина) — 21 декабря 2009, Бизерта, Тунис) — старейшина русской общины в Тунисе, свидетельница эвакуации кораблей Черноморской эскадры из Крыма в годы Гражданской войны в России. Анастасия Александровна внесла большой вклад в сохранение исторических реликвий и памяти о Русской эскадре и её моряках.

Биография 
В возрасте 8 лет попала в Бизерту вместе с матерью на миноносце «Жаркий». Командиром корабля был её отец Александр Сергеевич Манштейн, род которого восходит к генералу Кристофу-Герману фон Манштейну, автору «Воспоминаний о России» (XVIII век).

В 1929 году окончила среднюю школу Лякор и была принята в предпоследний класс колледжа «Стефен Пишон» благодаря хорошим результатам экзаменов. С этого времени она начала давать частные уроки.

Дальнейшее образование она получила в Германии и возвратилась в 1934 году в Бизерту.

Все эти годы на свои скромные средства и средства немногих русских тунисцев она ухаживала за могилами, ремонтировала храм, построенный эмигрантами, которые прибыли в Бизерту вместе с ней.

5 мая 1997 года указом Президента Российской Федерации получила гражданство Российской Федерации.

Вновь на родине оказалась в 1990 году. Навестила своё бывшее родовое имение в Лисичанске.
«Я ждала русского гражданства. Советское не хотела. Потом ждала, когда паспорт будет с двуглавым орлом — посольство предлагало с гербом интернационала, я дождалась с орлом. Такая я упрямая старуха».

70 лет прожила с Нансеновским паспортом.

В 2000 году во время нового визита в Россию встречалась с российской общественностью в Доме дружбы в Москве.

В 2006 году муниципалитет города Бизерта переименовал одну из площадей города, на которой расположен православный храм Св. Александра Невского, и назвал её именем Анастасии Ширинской.

В измерениях времени 70 лет — это ничто. Поэтому наше поколение знало, что такая страна, такая цивилизация тысячелетняя с такими качествами русского народа не может погибнуть. Но я хочу сказать спасибо моим учительницам-француженкам, которые меня научили писать по-французски, потому что я могла и по-французски книжку написать.

Написала книгу воспоминаний «Бизерта. Последняя стоянка», изданную на французском и на русском языках. В 2005 году за эту книгу Анастасии Александровне была присуждена специальная награда Всероссийской литературной премии «Александр Невский» «За труды и Отечество».

В апреле 2009 года полнометражный документальный фильм «Анастасия», основанный на воспоминаниях Ширинской, получил кинопремию «Ника» Российской киноакадемии как лучший неигровой фильм России 2008 года.

Скончалась 21 декабря 2009 года в своем доме в Бизерте в возрасте 97 лет.

Семья 
В 1935 году вышла замуж и родила троих детей.

Её муж — Мурза Сервер Муртаза Ширинский, прямой потомок крымскотатарского рода Ширинских.

Сын Сергей (род. 17 сентября 1936 г.) долгое время жил с матерью в Тунисе, скончался 4 мая 2013 года. Дочери Тамара (1940) и Татьяна (1945)  переехали во Францию, так как Анастасия настояла, чтобы они уехали и стали преподавателями физики и химии. У Татьяны родились внуки Жорж (Георгий) и Стефан (Степан).

Библиография

Государственные и общественные награды 
 Орден Дружбы (Россия, 16 апреля 2003 года) — за большие заслуги в укреплении дружбы между народами Российской Федерации и Тунисской Республики
 Медаль Пушкина (Россия, 3 декабря 2008 года) — за большой вклад в развитие культурных связей с Российской Федерацией, сохранение русского языка и русской культуры
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» (Россия)
 Командор ордена культуры (Тунис)
 Почётный диплом Законодательного собрания Санкт-Петербурга (2005 год) — за выдающийся личный вклад в культурное развитие Санкт-Петербурга и укрепление дружественных связей между народами России и Туниса
 Орден святой равноапостольной княгини Ольги III степени (Русская православная церковь)  Указ Святейшего Патриарха Алексия II, 1996.
 Орден преподобного Сергия Радонежского (Русская православная церковь) Указ Святейшего Патриарха Алексия II, 1996.
 Орден Святителя Московского Иннокентия (Русская Православная Церковь) Указ Святейшего Патриарха Алексия II, 2007  
 Патриаршая грамота (Русская Православная Церковь) 1997 год 
 Юбилейная Патриаршая грамота (Русская Православная Церковь) 2001 год
 Специальная награда «За труды и Отечество» Всероссийской литературной премии «Александр Невский» (Россия)
 Медаль Литке Русского географического общества
 Орден «За заслуги» (Морское собрание Санкт-Петербурга)
 Малый крест ордена Святой Екатерины (Российский императорский дом)

См. также 
 Анастасия (фильм, 2008)

Примечания

Ссылки 
 Сербский след на карте Луганщины. От Лугани до Бизерты .
 Лисичанская централизованная библиотечная система. Ширинская Анастасия Александровна
 О документальном фильме «Анастасия. Ангел Русской эскадры»
 О документальном фильме 2 Анастасия. Ангел Русской эскадры
 Ширинская А. Бизерта. Последняя стоянка. — : Воениздат, 1999.
 Монастырева Галли. Бизерта. Площадь Анастасии Ширинской
 Упрямая русская старуха из Бизерты // Невское время 11.06.2008
 Николай Сологубовский. Отрывки из сценария фильма «Анастасия»
 Статья о Храме Александра Невского в Бизерте и как Анастасия Александровна с прихожанами сохранили Храм
 Дом А. А. Манштейн-Ширинской
 Фонд сохранения исторического и культурного наследия им. А. А. Манштейн-Ширинской.
 Шкаровский М.В. Русское православие в Тунисе. СПБ, 2012

Русские эмигранты первой волны в Тунисе
Анастасия Александровна
Лауреаты Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский»